Isola di Dikson – isola
 Dikson – città

Pagine correlate 
Dixon
Aeroporto di Dikson